Alexis II pode se referir a:

 Alexis II Comneno - imperador bizantino
 Alexis II - patriarca da Igreja Ortodoxa Russa

Desambiguação